Села:
 Двірці — Львівська область, Червоноградський район
 Двірці — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Бережанський район